

Кудрино — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Кудрино — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Кудрино — присілок, Нікольський район, Вологодська область

Див. також 
 Кудринська